Минусинский округ

 Минусинский округ — административно-территориальная единица в составе Енисейской губернии.
 Минусинский округ — административно-территориальная единица в составе Сибирского края.